Фикх () е ислямска правна доктрина. Подобно на юриспруденцията в западното общество, фикх покрива всички аспекти на религиозния, политическия и гражданския живот.

Докато мюсюлманите смятат, че шариатът е божествен закон, както е разкрит в Корана и Сунната (изказванията и практиките на пророка Мохамед), фикхът е човешкото разбиране на шариата

Фикхът се занимава със спазването на ритуалите (ибадет), моралното и социалното законодателство в исляма.

Етимология 
Думата фикх е арабски термин, който означава „дълбоко разбиране“ или „пълно разбиране“. На литературен арабски език фикх означава юриспруденция като цяло - ислямска или секуларна. Според Васил Гюзелев факих е лице - законодател или тълкувател на шериатските закони.

Вижте също 
 Ибн Фадлан

Източници 

Ислямски термини
Шариат
Османско право
Юриспруденция